Маринья́н, Маріньян () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Буш-дю-Рон. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 650 км на південь від Парижа, 18 км на північний захід від Марселя.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 14068 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 35823,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 Сайт мерії муніципалітету Мариньян 
 [ Розташування муніципалітету Мариньян на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Буш-дю-Рон

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Буш-дю-Рон